Mistrovství světa ve florbale žen 2017 bylo 11. ročníkem mistrovství světa žen pořádaným Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Turnaj probíhal od 1. do 9. prosince 2017 na Slovensku.

Pošesté v řadě a poosmé celkem zvítězilo Švédsko. Česko skončilo potřetí v řadě čtvrté. Pořadí na prvních čtyřech místech bylo již potřetí v řadě stejné.

Kvalifikace 
Závěrečného turnaje se účastnilo 16 národních týmů. O 15 míst se bojovalo v kvalifikaci, pouze Slovensko mělo účast jako pořádající země zajištěnou předem. Kvalifikace se konala od 31. ledna do 5. února 2017.

Stadiony

Základní skupiny 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve východoevropském čase (UTC +1).

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play off

Pavouk 
{{Turnaj16-1/volný los+3m
| RD1=Předkolo

| RD1-seed03= 4B
| RD1-team03=
| RD1-score03=3
| RD1-seed04=1C
| RD1-team04=
| RD1-score04=7

| RD1-seed07= 3A
| RD1-team07=
| RD1-score07=5
| RD1-seed08= 2D
| RD1-team08= 
| RD1-score08=4

| RD1-seed11= 4A
| RD1-team11=
| RD1-score11=10
| RD1-seed12= 1D
| RD1-team12=
| RD1-score12=0

| RD1-seed15= 3B
| RD1-team15=
| RD1-score15=6
| RD1-seed16= 2C
| RD1-team16= 
| RD1-score16=1

| RD2-seed01 = 1A
| RD2-team01 = | RD2-score01 = 6| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 2
|
| RD2-seed03 = 2B
| RD2-team03 = | RD2-score03 = 10| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = 1
|
| RD2-seed05 = 1B
| RD2-team05 = | RD2-score05 = 21| RD2-team06 = 
| RD2-score06 = 0
|
| RD2-seed07 = 2A
| RD2-team07 = | RD2-score07 = 10| RD2-team08 = 
| RD2-score08 = 4
|
| RD3-team01 = | RD3-score01 = 3| RD3-team02 = 
| RD3-score02 = 1
|
| RD3-team03 = | RD3-score03 = 7| RD3-team04 = 
| RD3-score04 = 1
|
| RD4-team01 = | RD4-score01 = 6| RD4-team02 = 
| RD4-score02 = 5
|
| RD4-team03 = 
| RD4-score03 = 2
| RD4-team04 = | RD4-score04 = 3}}

 Předkolo 

 Čtvrtfinále 

 Semifinále 

 Zápas o 3. místo 

 Finále 

 Zápasy o umístění 

 O 13.–16. místo 

 O 15. místo 

 O 13. místo 

 O 9.–12. místo 

 O 11. místo 

 O 9. místo 

 O 5.–8. místo 

 O 7. místo 

 O 5. místo 

 Konečné pořadí 

 Statistiky a hodnocení hráčů 

 Nejužitečnější hráčka podle direktoriátu IFF 
 Emelie Wibronová

 All Star tým 
Nejlepší sestava mistrovství:Brankářka –  Tiltu SiltanenováObrana –  Moa Tschöpová,  My Kippiläová Útok''' –  Emelie Wibronová,  Corin Rüttimannová,  Paulína Hudáková

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální stránky , 

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal na Slovensku
Florbal v roce 2017
Sportovní události v Bratislavě